Алле́я Челтенхе́ма — улица в микрорайоне Мацеста в Хостинском районе города Сочи, Краснодарский край (Россия).

Расположение 
Проходит по долине реки Мацеста, начинаясь нумерацией от Курортного проспекта и Мацестинского виадука и заканчиваясь у Старого ванного здания БФО «Мацеста». Главная транспортная артерия микрорайона, соединяет его исторические части — Новую Мацесту, Среднюю Мацесту и Старую Мацесту.

История 
Улица проложена в 1936. Первоначально носила название аллеи Ликвидамбров; 7 сентября 1965 переименована в честь английского города-побратима Сочи с 1959 — Челтенхема, графство Глостершир.

Пересекает улицы 
 Курортный проспект
 Мацестинская улица
 Улица Чекменёва
 Лечебный переулок
 Улица Ручей де Симона

Достопримечательности 
 Мацеста (скульптурная композиция)
 Мацестинский курорт (Сочи)
 Среднемацестинский виадук
 Старомацестинский виадук
 Мацестинский тоннель

Транспорт 
По аллее ходит весь общественный транспорт микрорайона Мацеста, автобусы №90, 120, 121 № 3, 8,43,
Сезоный автобусный маршрут 123

Аллея в искусстве

В кинематографе 
 «Карусель» (СССР, 1983)

Примечания

Ссылки 
 Аллея Челтенхема на сервисе Яндекс.Панорамы

Челтенхема
Хостинский район